Алонсо де Авила (; ) — конкистадор, активный участник завоевания Теночтитлана и Юкатана.

Сведения о ранних годах жизни Алонсо отсутствуют. По мнению мексиканской исследовательницы Эвы Александры Учмани, Алонсо был выходцем из семьи крещеных евреев.
В 1518 году Алонсо принимает участие во второй экспедиции по исследованию побережья Мексики организованной Диего Веласкесом, под руководством Хуана де Грихальва и Педро де Альварадо.

Летом 1520 г. по приказу Кортеса отправился на Эспаньолу.

В 1522 г. Кортес отправляет Алонсо в Испанию к королевскому двору, но по пути он попал в плен к французским пиратам под предводительством Жана Флери. Алонсо де Авила пробыл в плену два года во Франции, пока за него не заплатили выкуп.

Вернувшись в Испанию Алонсо принял участие в слушаниях для дачи показаний по спору между Диего Веласкесом де Куэльяром и Эрнаном Кортесом.

В 1526 году совместно с Монтехо Алонсо решает организовать собственную экспедицию в Новый Свет и исследовать Юкатан, который их современники считали большим островом.

Организовав и приняв участие в двух экспедиция совместно с Монтехо по Юкатану с 1527 г. по 1529 г. и с 1530 г. по 1535 г., Авила в 1537 г. вернулся в Мехико. Там он в течение нескольких лет занимался обустройством и управлением своей энкомьенды. В конце 1541 г. Алонсо Де Авила принял участие в военной кампании вице-короля Антонио де Мендосы в западную Мексику против восставших индейцев «Новой Галисии», где в 1542 г. умер.

Примечания

Литература

Ссылки 
 https://www.indiansworld.org/soobshchenie-alonso-davily-i-ego-sputnikov-o-pohode-na-chetumal-ot-18-marta-1533-goda.html#_ftnref2

Конкистадоры
Испанская колонизация Америки
Исследователи Южной Америки